Antonio de Puga (1602-1648) – pittore spagnolo
 Arturo Puga (1879-1970) – militare e politico cileno
 Benoît Puga (1953) – generale francese
 Sofía Toro Prieto-Puga (1990) – velista spagnola
 Yoandir Puga (1988) – calciatore cubano